Влади́мир Семёнович Бар́улин (7 января 1931, с. Октябрьское, Украинская ССР — 2008) — советский и российский , специалист в области социальной философии, социально-философской антропологии. Доктор философских наук, профессор. Профессор (1977–2008) и заведующий (1981—1987) кафедрой философии Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Биография 

В 1954 году окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, в 1959 году — аспирантуру по кафедре философии Московского областного педагогического института.

С 1954 года — преподавал философию в Луцком педагогическом институте, с 1957 года — в Барнаульском педагогическом институте, с 1967 года — в Алтайском политехническом институте (в 1964—1967 годах заведовал кафедрой философии).

В 1959 году в МОПИ имени Н. К. Крупской защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Развитие форм диалектического отрицания в истории человеческого общества».  

В 1971 году в Институте философии АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Отношение материального и идеального в обществе как проблема исторического материализма».

С 1977 года — профессор кафедры философии Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации при Московском университете (в 1981—1987 годах — заведующий кафедрой).

Научная деятельность 
Основные направления научных исследований — социальная философия, социально-философская антропология.

Исследуя отношения материального и идеального в обществе, показал, что это отношение является методологической основой как всей системы социально-философского знания, так и — в своих модификациях — базой для выделения подсистем законов и категорий, определённых уровней данного знания («категориальных рядов»). Предложил определения базовых сфер общественной жизни, выявил их детерминационные и функциональные связи, раскрыл историческую эволюцию как конституирование основных сфер и как динамизм, многоплановость всей системы их взаимосвязей.

Разработал общую концепцию социальной философии, её предмета, системы законов и категорий, структуры, методологических функций. Выделил три уровня структуры социальной философии: основные сферы жизни общества; основные формы интегрального бытия и функционирования общества (структура общества, общество как исторический процесс, движущие силы развития общества); общество как целостный мир (общество как природный мир, общество как творение человека, общество как мир культуры).

Выделив особый класс философско-антропологических законов, раскрывающих субстанциально-определяющую роль человека по отношению к обществу, пришёл к выводу о необходимости конституирования социально-философской антропологии как самостоятельной ветви философии знания, опирающейся на общие положения философской антропологии и находящейся в отношении дополнительности к социальной философии. Определил предмет социально-философской антропологии как «закон взаимодействия обществ, сущности человека и человеческой сущности общества в их многоплановости и всемирно-историческом развитии», раскрыл социально-созидательный потенциал человека, духовность как сферу его сущности, охарактеризовал всеобщие модусы человеческого бытия, к числу которых наряду со свободой творчества относятся смысло-ценностное самоутверждение, устремление к абсолютному. Выдвинул положение об антропологическом детерминизме, о формах представленности человека в обществе, его структурах, о различных механизмах античеловеческого «оборачивания» общества и его институтов и ряд других.

Автор свыше 150 научных работ, в том числе 11 монографий.

Избранные труды 
 
 
 
 
 
 
 
 Барулин В. С. Смерть и бессмертие как грани человека // «Здравый смысл». — 2007. — № 4 (45)
Учебники
 
 
 
  ISBN 978-5-902766-36-0

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Кафедра философии и социологии

социальные философы
профессора МГУ
Выпускники философского факультета Киевского университета
Преподаватели Алтайского технического университета
Преподаватели ИППК МГУ
Преподаватели Алтайского государственного педагогического университета
авторы учебников философии